Eiszeitkunst steht für

 die Kunst des Cro-Magnon-Menschen aus der letzten Kaltzeit, siehe Cro-Magnon-Mensch#Kunst, insbesondere
 die Höhlenmalerei und 
 die Jungpaläolithische Kleinkunst

Eiszeitkunst ist Namensbestandteil von:
 Höhlen und Eiszeitkunst im Schwäbischen Jura, eine Weltkulturerbestätte in Deutschland